Joseph Hagerty – ginnasta statunitense
 Julie Hagerty – attrice statunitense
 Mike Hagerty – attore statunitense